Donatio mortis causa, Latijn en betekent "geschenk ter gelegenheid van de dood"
Doodsoorzaak, de Nederlandse betekenis van dit woord